Imanol est un prénom masculin basque.

L'équivalent du prénom est «  » dans la tradition sabinienne en espagnol et «  » en français.

Prénom 

 Imanol Agirretxe (1987) footballeur espagnol;
 Imanol Berriatua (1914-1981) écrivain, prêtre et académicien basque espagnol de langue basque;
 Imanol Erviti (1983) coureur cycliste espagnol membre de l'équipe Movistar;	
 Imanol Estévez (1993) coureur cycliste espagnol;
 Imanol Harinordoquy (1980) joueur de rugby à XV international français;	
 Imanol Murga (1958) coureur cycliste espagnol;
 Imanol Uribe (1950) producteur et un réalisateur de cinéma espagnol.

Lien interne 
 Liste de prénoms basques

Références 

Prénom basque masculin
Prénom masculin
Homonymie de prénom